Il nome Peugeot Hoggar può riferirsi a due tipi di vetture prodotte dalla casa automobilistica francese Peugeot:

Peugeot Hoggar – concept car prodotta nel 2003;
Peugeot Hoggar – autovettura di tipo pick-up prodotta fra il 2010 e il 2014 per il solo mercato brasiliano.